Иван Лаговский:
 Лаговский, Иван Аркадьевич (1889—1941) — богослов, публицист, деятель Русского студенческого христианского движения, редактор «Вестника РСХД» (1930—1936).
 Лаговский, Иван Евгеньевич (в монашестве Иероним; 1827—1884) — архимандрит Русской православной церкви; педагог, ректор Пермской духовной семинарии.